Гюнтер Манфред де Хан (; род. 21 декабря 1944) — нидерландский футболист, выступал на позициях полузащитника и защитника.

Футбольную карьеру начинал в амстердамском «Аяксе». Играл за юношескую сборную Нидерландов. В основном составе «Аякса» Гюнтер дебютировал 22 ноября 1964 года в матче чемпионата против ПСВ из Эйндховена, завершившемся крупной победой амстердамцев со счётом 5:0. За четыре проведённых сезона в клубе де Хан провёл только четыре игры в чемпионате.

В августе 1968 года, Гюнтер перешёл в «Харлем», 23-летний игрок был куплен у амстердамцев за 10 тысяч гюльденов. На протяжении нескольких сезонов де Хан был неизменным игроком обороны «Харлема».

Примечания

Ссылки 
Профиль на сайте ererat.nl
Профиль на сайте afc-ajax.info

Футболисты Нидерландов
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК «Харлем»